Jaiba (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen
Jaíba, plaats in Brazilië